Юдхи́штхир Сахни́ (, более известный как Балра́дж Сахни́ ; 1 мая 1913, Равалпинди, Британская Индия — 13 апреля 1973, Бомбей, Индия) — индийский  театра и кино, ,  и . Брат драматурга Бгишама Сахни.

Биография 
Был старшим сыном состоятельного торговца тканями в Равалпинди.

В 1934 году окончил колледж в Лахоре и занялся литературной деятельностью. В 1940—1944 годах работал диктором на «Би-би-си» (Лондон). Вернувшись на родину, участвовал в становлении Ассоциации народных прогрессивных театров Индии (ИПТА). В кино дебютировал в 1946 году в фильме «Дети Земли» режиссёра Xоджи Ахмада Аббаса. Играл в театре.

Был женат на известной актрисе театра Дамаянти, которая скончалась в 1947 году, оставив ему двоих детей: сына Парикшита и дочь Шабнам. Два года спустя женился на своей кузине Сантош Чандхок, которая родила ему дочь Сановар.

В 1951 году снялся в фильме Hulchul  с крупными звездами того времени Дилип Кумаром и Наргис. Во время съёмок фильма был арестован за левые взгляды, и режиссёру пришлось добиться специального решения суда, чтобы продолжить снимать сцены с Сахни, хотя и в сопровождении полиции.

Избранная фильмография

Актёр 

  — Дети Земли / Dharti Ke Lal
  — Светильник должен гореть / Hum Log — Радж
  — Переполох / Hulchul — тюремщик
  — Два бигха земли / Do Bigha Zamin — Шамбху Мехето
  — Путник / Rahi — доктор Томас
  — Жена / Bhagyawan
  — Служба / Naukari
  — Потомок / Aulad
  —  / Tangewali
  —  / Seema — Ашок «Бабу-джи»
  —  / Lal Batti
  —  / Do Roti — Шьям / Мастер-джи
  —  / Kath Putli — Loknath
  —  / Bhabhi — Ратан
  — Чужестранец — Сакарам (в советском прокате «Хождение за три моря»)
  —  / Khazanchi — Радхемохан
  —  / Sone Ki Chidiya — Шрикант
  —  / Ghar Grihasti
  — Домашняя жизнь / Ghar Sansar — Кайлаш
  — Лажванти / Lajwanti — Нирмал Кумар
  —  / Chhoti Bahen — Раджендра
  —  / Satta Bazaar — Рамеш
  — Чёрный кот / Black Cat — агент Раджан
  —  / Bindya — Деврадж
  — И жизнь, и сердце – для тебя / Dil Bhi Tera Hum Bhi Tere — Панчу Дада
  — Кабулец / Kabuliwala — Абдул Рехман Хан
  —  / Batwara
  — Во имя любви / Anuradha — доктор Нирмал Чаудхари
  —  / Sapne Suhane
  — Браслеты невестки / Bhabhi Ki Chudiyan — Шьям
  — Символ любви / Suhag Sindoor — Раму
  —  / Shaadi — Ратан Малхотра
  — Ирония судьбы / Anpadh — Чаудхари Шамбунат
  —  / Akela
  —  / Maain Bhi Ladki Hun — Ганга
  — Реальность / Haqeeqat — майор Ранджит Сингх
  — Испытание временем / Waqt — Лала Кендарат
  —  / Faraar — Detective Officer
  — Долгожданная весна / Aaye Din Bahar Ke — Шукла
  —  / Aasra — Сурендра Нат Кумар
  — Мои сны и твои мечты / Neend Hamari Khwab Tumhare — Хан Бахадур
  — Хамраз / Hamraaz — инспектор полиции Ашок
  —  / Naunihal — директор
  —  / Ghar Ka Chirag
  — Мир / Aman — отец Гаутамдаса
  — Сын прокурора / Duniya — Public Prosecutor Ramnath Sharma
  — Голубой лотос / Neel Kamal — мистер Райчанд
  — Двойник / Izzat — тхакур Пратап Сингх
  — Революция / Sunghursh — Ганеши Прасад
  — В смятении / Do Raaste — Навендру Гупта
  —  / Hum Ek Hain
  —  / Nannha Farishta — доктор Рамнат
  — Мечта / Talash — Ранджит Раи
  — Цветок и два садовника / Ek Phool Do Mali — Кайлаш Нат Каушал
  — Святой грешник / Pavitra Paapi — Панналал
  —  / Dharti — Inspector General Chandrashekhar, Bharat's dad
  —  / Ghar Ghar Ki Kahani — Shankarnath
  —  / Pehchan — Ex-Firefighter
  —  / Nanak Dukhiya Sub Sansar — Subedar Varyam Singh
  — Новый путь / Naya Raasta — Банси
  — Обещай никогда не расставаться / Mere Humsafar — Ашок
  — Праздник Холи / Holi Ayee Re
  — Молодость и любовь / Jawan Muhabat — доктор Нареш Сарин
  — Чужие деньги / Paraya Dhan — Говиндрам
  —  / Jawani Diwani — Рави Ананд
  —  / Jangal Mein Mangal — Томас
  —  / Shayar-e-Kashmir Mahjoor — Гулам Ахмед Манджур
  —  / Hanste Zakhm — SP Dinanath Mahendru
  —  / Pyaar Ka Rishta
  —  / Hindustan Ki Kasam
  — Горячий ветер / Garm Hava — Салим Мирза
  — Страховка / Amaanat — Суреш
  — Джаллин Вала Багх / Jallian Wala Bagh — Удхам Сингх

Режиссёр 
  —  / Lal Batti

Сценарист 
  — Высокие ставки / Baazi

Награды 
 1969 — Падма Шри
 1970 — номинация Filmfare Award за лучшую мужскую роль второго плана («Цветок и два садовника»)

Литература 	
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич Москва, «Советская энциклопедия», 1987. — с. 381	
 Balraj Sahni (an intime portrait). — Delhi, 1974.

Примечания

Ссылки 
 
 Балрадж Сахни на сайте КиноПоиск

Писатели Индии